

Patronyme 

 Adélaïde Prévost (1755-1848), salonnière française ;
 Alain Prévost (1930-1971), fils de Jean Prévost, écrivain français ;
 André Prévost (1934-2001), compositeur canadien ;
 André Prévost (1860-1919), joueur de tennis français ;
 Andrey Prévost (1890-1961), peintre français ;
 Antoine-François Prévost, dit l'abbé Prévost ou d’Exiles (1697-1763), écrivain et ecclésiastique français, auteur de Manon Lescaut ;
 Arthur Prévost (1910-2004), journaliste français ;
 Arthur Prévost (1888-1967), musicien belge, compositeur, chef d'orchestre, clarinettiste, chef de la musique du régiment royal des guides de l'armée belge ;
 Augustine Prévost (vers 1725-1786), général britannique de la guerre révolutionnaire américaine ;
 Benoît-Louis Prévost (1744-1804), graveur français ;
 Charles Prévost (1870-1947), prêtre français et Juste parmi les nations.
 Constant Prévost (1787-1856), géologue français ;
 Daniel Prévost (1945-), homme politique français ;
 Élisabeth Prévost (1911-1996), voyageuse et écrivaine française, amie et inspiratrice de Blaise Cendrars ;
 Eugène Prévost (1809-1872), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Eugène Prévost (1863-1961), cycliste français ;
 Eugène Prévost (1860-1946), prêtre québécois ;
 Eugène Prévost (peintre) dit Eugène Messemin (1880-1944), peintre et décorateur français ;
 Florent Prévost (1794-1870), naturaliste et illustrateur français ;
 Françoise Prévost (1930-1997), actrice française ;
 Françoise Prévost (1680-1740), danseuse française ;
 Gaëlle Lauriot-Prévost (1962-), architecte française ;
 Guillaume Prévost (1738-1788), dessinateur et botaniste français, membre de l'expédition de La Pérouse.
 Guillaume Prévost (1964-), romancier et professeur d'histoire français ;
 Hélène Prévost (), joueuse de tennis française ;
 Henri Prévost (1904-1969), coureur cycliste français ;
 Hippolyte Prévost (1808-1873), auteur français d’une méthode de sténographie ;
 Jean Prévost (1901-1944), écrivain et résistant français ;
 Jean Prévost (1870-1915), homme politique québécois ;
 Jean Prévost (?-1497), peintre et verrier français de la Renaissance ; ;
 Jean-Baptiste Prévost (1984-), syndicaliste étudiant français de l'UNEF ;
 Jean-Louis Prévost (vers 1767-1788), dessinateur et botaniste français, membre de l'expédition de La Pérouse ;
 Jean-Nicolas Prévost (), acteur et directeur de théâtre français ;
 Jean-Pierre Prévost (1942-), réalisateur et scénariste français de cinéma et de télévision ;
 Jérémy Prévost (1975), acteur de doublage français ;
 Jules-Édouard Prévost (1828-1903), médecin et conseiller municipal canadien ;
 Jules-Édouard Prévost (1871-1943), éditeur canadien, journaliste et homme politique fédéral du Québec ;
 Laurent Prévost (1967- ), préfet français ;
 Louis Prévost de Sansac (1496-1576), maréchal français ;
 Lucien-Anatole Prévost-Paradol (1829-1870), journaliste français ;
 Marcel Prévost (1862-1941), romancier et auteur dramatique français ;
 Marie Stanislas Prévost (1776-1831), général de brigade français ;
 Marie-Benoîte-Joséphine Prévost de La Croix (1759-1838), noble française, baronne de Bourgoing puis comtesse de La Croix ;
 Martin Prévost (1611-1691), pionnier du Canada français ;
 Maurice Prévost (1887-1952), pionnier français de l'aviation ;
 Michel Prévost (1925-), tireur sportif français ;
 Nadine Prévost (1951-), athlète française ;
 Nicolas Prévost (1980-), joueur français de football américain ;
 Nicolas Prévost (1604-1670), peintre français ;
 Odette Prévost (1932-1995), religieuse française, martyre, bienheureuse ;
 Philippe Prévost (1935-), historien français ;
 Pierre Dominique Prévost (1747-1809), général de brigade français ;
 Pierre Prévost (1901-1990), homme politique français ;
 Pierre Prévost (1912-2003), journaliste et essayiste français ;
 Pierre Prévost (1764-1823), peintre français ;
 Robert Prévost (1918), historien québécois ;
 Robert Prévost (1927-1982), décorateur de théâtre québécois ;
 Daniel Prévost (1939), acteur et humoriste français ;
 Sören Prévost (1969), acteur et humoriste français ;
 Victor Prévost (1836-1880), assassin français ;
 Zachée Prévost (1797-1861), graveur français ;
 Zoë Prévost (1802-1861), soprano française.

Toponyme 

 Square Prévost-Delaunay, square belge à Bruxelles ;
 Prévost, ville québécoise des Laurentides ;
 Prévost, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Rivière Prévost-Gilbert, affluent d'une rivière québécoise de Chaudière-Appalaches.